Gondola (ital. "Gondel") steht für:

 (1891) Gondola, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Gondola (Mosambik), Ortsname
 Gondel (Bootstyp), ein typisch venezianisches Boot
 Gondola (Distrikt), ein Distrikt in Mosambik
 Gondola Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Gondola ist Familienname folgender Personen:
 Franz Josef von Gondola (1711–1774), Weihbischof in Paderborn und in Münster 
 Giovanni Gondola italienischer Name f. Ivan Gundulić (1589–1638) kroatischer Schriftsteller